Кутырева — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутырева — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.
 Кутырева — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

См. также 
 Аросьева, Елена Владимировна (ур. Кутырёва; р. 1984) — российская актриса театра и кино.